Barbora Krejčíková och Rajeev Ram var regerande mästare, med Ram valde att inte deltaga. Krejčíková spelade tillsammans med Nikola Mektić och lyckades försvara titeln efter att ha besegrat Bethanie Mattek-Sands och Jamie Murray med 5–7, 6–4, [10–1] i finalen.

Seedning

Lottning

Finaler

Övre halvan

Undre halvan

Referenser
 Lottning

Australiska öppna 2020